Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Gimeno Traver che ha battuto in finale Alexander Flock 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Diego Junqueira (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (Campione)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Victor Crivoi (primo turno)

 Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
 Adrian Ungur (secondo turno)
 Adrian Cruciat (semifinali)
 David Marrero (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2008